Baljuw, voormalig plaatsvervangend bestuurder in een heerlijkheid of van een kasteel
 Landdrost, voormalig Nederlands bestuursambtenaar
 Schout, voormalig lokaal ambtenaar